Le Docteur Jivago peut désigner :
 Le Docteur Jivago, roman de Boris Pasternak publié en 1957, prix Nobel de littérature l'année suivante ;
 Le Docteur Jivago, film anglo-américain de David Lean sorti en 1965, adaptation du précédent ;
 Le Docteur Jivago, mini-série britannique de Giacomo Campiotti diffusée en 2002 ;
 (), série télévisée russe d'Alexandre Prochkine diffusée en 2006.